Platinum & Gold Collection - album dei Lit del 2004
Platinum & Gold Collection - album dei The Alan Parsons Project del 2004
Platinum & Gold Collection - album degli Ace of Base del 2003